«This Time I Know It’s for Real» () — песня американской певицы Донны Саммер, записанная для её альбома Another Place and Time. Трек, как и весь альбом, спродюсирован и написан британским трио Сток, Эйткен и Уотерман при участии самой Донны.

Композиция стала настоящим хитом в Великобритании, она смогла добраться до третьей строчки британского синглового чарта, а также продержалась 14 недель в топ-75 (это больше любого другого сингла певицы). В Штатах песня попала на 7-ю строчку Billboard Hot 100, песня стала 14-м и последним, вошедшим в топ-10 синглом.

Список композиций 
 7" single
 "This Time I Know It's for Real" — 3:36
 "Whatever Your Heart Desires (Original Mix)" — 3:50

 12" maxi
 "This Time I Know It's for Real" (Extended Version) — 7:20
 "Whatever Your Heart Desires (Original Mix)" — 3:50
 "This Time I Know It's for Real" (Instrumental) — 3:34

Официальные версии 
 Album/7" Version (3:36)
 Extended Version (aka Extended Remix) (7:20)
 Instrumental (3:36)

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Песни Донны Саммер
Песни 1989 года
Синглы Warner Bros. Records
Песни, написанные Донной Саммер
Песни, написанные Майком Стоком
Песни, написанные Мэттом Эйткеном
Песни, написанные Питом Уотерманом
Песни, спродюсированные Стоком, Эйткеном и Уотерманом